peut se référer à :

Patronyme 
Kaburagi est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1926-2014), compositeur japonais ;
 , chef-animateur japonais ;
  (2000-), enfant-acteur japonais ;
  (1878-1972), peintre japonais ;
  (1961-), romancier japonais ;
 , doubleuse japonaise ;
  (1976-), footballeur japonais.

Toponyme 
  (鏑木町), quartier de la ville de Sakura ;
  (鏑木仲田町), quartier de la ville de Sakura ;
  (蕪木古墳群), tumulus à Sanmu.

Voir aussi